Unreal Commander — бесплатный двухпанельный файловый менеджер с закрытым исходным кодом, работающий под управлением Microsoft Windows.

Базовая функциональность программы может быть расширена за счёт плагинов.

Описание 

Внешним видом, внутренней работой и функциональными возможностями похож на Total Commander.

Файловый менеджер отображает скрытые и системные файлы, может изменять их атрибуты, а также перемещать, копировать или удалять, имеет встроенный FTP-клиент, просмотрщик графических файлов, медиапроигрыватель, умеет разбирать/собирать файлы на части, поддерживает работу с популярными архивами, которые может открывать для чтения и редактирования, юникод, табы, drag-and-drop, плагины (включая плагины, написанные для Total Commander), настройку внешних и внутренних редакторов, синхронизацию каталогов, игнор-список, групповое переименование файлов, настройку горячих клавиш меню, цветовые схемы и стили, темы оформления, поиск, интерфейс командной строки, оснащён интернациональной поддержкой.

Возможности программы 

Возможности программы заявленные автором на официальном сайте:

 Двухпанельный многоязычный GUI интерфейс.
 Поддержка UNICODE.
 Расширенный поиск файлов.
 Групповое переименование файлов и каталогов.
 Файловые операции с применением очередей, а также функций автоповтора/автопропуска.
 Синхронизация каталогов.
 Поддержка архивов ZIP, 7Z, RAR, CAB, WIM, TAR, GZ, TGZ, BZ2, TBZ2, LHA, ARJ.
 Встроенный FTP-клиент с поддержкой SSL/TLS, работающий в том числе с использованием прокси-сервера (Socks 4/5).
 Режим эскизов.
 Табы каталогов.
 Поддержка WLX-плагинов, WCX-плагинов и WDX-плагинов.
 Подсчёт и проверка контрольных сумм файлов/каталогов (MD5, MD4, SHA3, SHA2, SHA1, RIPEMD128, RIPEMD160, HAVAL).
 Встроенный просмотрщик и функция быстрого просмотра.
 Работа с сетевым окружением.
 Работа с сетевыми дисками.
 Поддержка Drag & Drop при работе с другими приложениями.
 Встроенная утилита резервного копирования.
 Встроенная утилита скачивания файлов.
 Кнопки истории и Избранного.
 Фоновое копирование/перенос/удаление.
 Удаление файлов с затиранием (WIPE).
 Использование фоновых рисунков.
 Стили оформления: цветовые категории файлов, шрифты для всех элементов интерфейса.

Регистрация 

Unreal Commander является бесплатным проектом, но для снятия некоторых ограничений необходимо получить лицензионный ключ через пункт главного меню «Справка» — «Управление лицензией…» в автоматическом режиме или в ручном - через соответствующую страницу на официальном сайте.
Однако при работе программы может отображаться диалоговое окно с просьбой пожертвовать в помощь проекту сумму эквивалентную 2 долларам США. Функциональность файлового менеджера при этом остаётся прежней. При внесении пожертвования лицензионный ключ получает Особый статус, при котором не будет отображаться окно с просьбой о помощи проекту. За каждую дополнительную полную сумму пожертвования будет добавлен дополнительный гифт-код, которым можно отключить окно с просьбой о помощи проекту ещё на одном ПК. Особый статус неограничен по времени использования с той версией программы, для которой он получен (а также всех её подверсий, начиная от бета-версий и заканчивая фикс-релизами), однако может не распространяться на более поздние версии.

Достоинства и недостатки

Достоинства 
 Обладает широкой функциональностью.
 Может быть использован в Portable-режиме.
 Бесплатен для коммерческого и некоммерческого использования.
 Поддержка плагинов, написанных для Total Commander, кроме плагинов файловой системы.

Недостатки 
 Отсутствие кроссплатформенности.
 Закрытый исходный код.
 Для полной функциональности необходимо получение лицензионного ключа (бесплатного).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 

Бесплатное программное обеспечение
Двухпанельные файловые менеджеры
Программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение, написанное на Delphi
Программное обеспечение, разработанное в 2006 году
Программное обеспечение для Windows